Cozia může odkazovat na následující stránky:

 Cozia – pohoří v Rumunsku
 Cozia (vrchol) – nejvyšší vrchol ve stejnojmenném pohoří
 Národní park Cozia
 Klášter Cozia